Joan Obiols i Puigpinós
 Joan Obiols i Vié
 Joan Obiols i Ríos